

Населені пункти та їхні частини
 Морави — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Морави — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Морави — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Морави — частина села Яновиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Морави — частина села Любіхово в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Морави — частина села Бедльно в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки